Internal Bleed System, een voorvorktechniek voor motorfietsen
Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek, een stichting
International Biometric Society, een academisch genootschap op het gebied van statistiek en wiskundige theorie in de biomedische wetenschappen
International Business Software, leverancier van bedrijfssoftware
Inbewaringstellen
Inbewaringstelling (psychiatrie)
Irritable bowel syndrome, het prikkelbaredarmsyndroom
International Bulb Society